Glass Beach (plage de verre en français) peut désigner :
 Glass Beach (Fort Bragg, Californie), une plage située à Fort Bragg, en Californie ;
 , une plage située à Benicia, en Californie ;
 , une plage située à Hanapepe, à Hawaii.